Рё Исибаси (石橋 凌, Ishibashi Ryō , родился ) — японский актёр и солист японской рок-группы ARB . Он известен всему миру по ролям в японских фильмах ужасов « Клуб самоубийц» и " Прослушивание " . Он также известен в Америке по роли Накагавы в фильмах «Проклятие» и «Проклятие 2» .

Исибаши родился в Куруме, Фукуока , Кюсю , Япония . Он начал свою карьеру, создав свою собственную группу под названием ARB (Alexander Ragtime Band) в 1977 году. Группа дебютировала в 1978 году и выпустила более дюжины альбомов, пока не распалась в 1990 году. — сформировал ARB с альбомом Real Life в 1998 году. В 1986 году Исибаси дебютировал в кино в фильме A-Hômansu, в котором в качестве музыкальной темы использовался 13-й сингл ARB «After 45». Рё Исибаси сосредоточился на своей актерской карьере, снялся в нескольких фильмах за пределами своей родной страны, Японии, и стал всемирно признанной знаменитостью.

Он получил награду за лучшую мужскую роль на 11- м кинофестивале в Иокогаме за фильм « Дни знака» , а на 5-й церемонии вручения профессиональной премии Japan Film Professional Awards он получил награду за лучшую мужскую роль за роль наемного убийцы якудза в фильме " Другой одинокий киллер " .

Исибаши женат на Миеко Харада с 1987 года, у них трое детей.

Фильмография 
 Хомансу (1986)
 Знаковые дни (1989)
 Американский якудза (1993)
 Синий тигр (1994)
 Естественная женщина (1994)
 Другой одинокий киллер (1995)
 Спина к спине (1996)
 Дети возвращаются (1996)
 Прослушивание (1999)
 Брат (2000)
 Клуб самоубийц (2002)
 Лунное дитя (2003)
 Недовольство (2004)
 Обида 2 (2006)
 Шамо (2007)
 Война (2007) — Широ Янагава
 Лучший поверенный (2012)
 Персона нон грата (2015) — Тюичи Охаши
 Отель-маскарад (2019) — Фуджики
 Танцующая Мэри (2020)
 Зависимость от Золушки (2021) — Масааки Фукуура
 Маскарадная ночь (2021) — Фудзики
 Влюбленный паразит (2021) — Уризане

Телевидение 
 Такеда Сингэн (1988) — Ода Нобунага
 Немуреру Мори (1998) — детектив Онда
 Рёмаден (2010) — Асахина Масахиро
 Человек судьбы (2012) — Такаши Анзай
 Микайкецу Дзикен: Файл. 05 (2016) — Какуэй Танака
 Курение (2018) — дядя Сабе
 Обнаженный режиссер (2019) — Икезава
 Кирин га Куру (2020) — Такеда Шинген

использованная литератураРедактировать 
 ^
 ^
 ^
 ^
 ^ а б

внешние ссылкиРедактировать 
 Ре Исибаси на IMDb
 Официальный сайт Рё Исибаси (актер)
 Официальный сайт Рё Исиабши (певец)

й знаменитостью.

Актёры Японии
Рок-музыканты Японии